E201 – oznaczenie trasy europejskiej
 E201 – oznaczenie dodatku do żywności przypisane do sorbinianu sodu